Le Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn est un musée ferroviaire allemand situé à Heilbronn dans le  Bade-Wurtemberg en Allemagne. Il est créé en 1998.

Galerie de photographies

Notes et références

Liens externes 
 Süddeutsches Einsenbahnmuseum Heilbronn

Musée ferroviaire en Allemagne
Musée en Bade-Wurtemberg
Heilbronn